

Culture 
 Prohibition, groupe musical français.
 Prohibition, album de Brigitte Fontaine, sorti en 2009.
 Prohibition, jeu vidéo publié en 1987 par Infogrames.

Société 
 la prohibition de l'inceste ; phénomène universel d'interdiction de l'inceste ;

Politiques 
Le mot prohibition peut désigner :
 la prohibition des drogues ; politique visant à une réglementation stricte des psychotropes ;
 la prohibition de la prostitution ; politique visant à limiter la prostitution.
 la prohibition en économie ; politique visant à interdire l'importation ou l'exportation, ou encore la production, d'une marchandise. Elle est une mesure plus contraignante que le protectionnisme.
 la première moitié du  est marquée par plusieurs périodes, dites de prohibition, pendant lesquelles la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation et la vente de boisson alcoolisée étaient interdits.